Gießelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Gießelmann (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Hermann Gießelmann (1838–1923), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Karin Rutz-Gießelmann (* 1948), deutsche Fechterin und Olympiateilnehmerin
 Niko Gießelmann (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Theo Gießelmann (1925–1991), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (CDU)